Ноазаврові (Noasauridae) — викопна родина тероподних динозаврів. Від 1,5±0,1 до 5,5±0,3 м завдовжки (Austrocheirus).

Лімузаври (Limusaurus) протягом дорослішання (онтогенезу) повністю втрачали зуби, ймовірно, міняючи раціон із всеїдного на рослинний. Це єдиний відомий випадок онтогенетичної втрати зубів серед викопних хребетних. Подібне явище присутнє в деяких костистих риб і качкодзьоба, але в лімузаврів воно радикальніше, бо вони втрачали повністю розвинений набір зубів.

Філогенія 
Можливе філогенетичне дерево ноазаврових:

Примітки 

Тероподи